Cet article traite de divers aspects de l'enseignement dans la ville du Mans dans le centre-ouest de la France.

Collèges 

Collèges Publics

 Collège Léon Tolstoï
 Collège Roger Vercel 
 Collège Berthelot 
 Collège Ambroise Paré 
 Collège Jean de l'Épine 
 Collège Vieux Colombier 
 Collège Villaret-Clairefontaine 
 Collège Val d'Huisne 
 Collège Albert-Camus  
 Collège Maroc-Huchepie 
 Collège Vauguyon 
 Collège Le Ronceray 
 Collège La Madeleine 
 Collège Les Sources 

Collèges Privés

 Collège Psalette St Vincent
 Collège St Julien
 Collège St Louis
 Collège St Joseph
 Collège du Sacré-Cœur
 Collège des Mûriers

Note 
Le collège Berthelot et le collège Albert-Camus sont les deux collèges les plus demandés par les collégiens d'autres secteurs par :
 L'image du Collège 
 Les Options Linguistiques Spéciales (arabe et italien)
 Les Sections Sportives 
 L'option ODP

Le secondaire 
G : Général
P : Professionnel
T : Technologique
A : Agricole

Lycées publics

 Lycée Marguerite-Yourcenar G
 Lycée Montesquieu (+ CPGE) G
 Lycée Bellevue G
 Lycée Le Mans-Sud G+T
 Lycée polyvalent Gabriel-Touchard-Georges-Washington (+ CPGE) G+T+P
 Lycée André-Malraux P
 Lycée Hélène-Boucher P
 Lycée agricole Est P+A

Lycées privés

 Lycée Notre-Dame G+T
 Lycée Notre-Dame de Sainte-Croix G+P
 Lycée Saint-Charles G
 Lycée Sainte-Catherine P
 Lycée Joseph-Roussel P
 Lycée Les Horizons P
 Lycée Sacré-cœur de Pontlieue P
 Lycée Saint-Joseph-Lorraine G

Université et enseignement supérieur

Les campus 

Le Mans partage l'université du Maine avec la ville de Laval. Les facultés de lettres, sciences humaines, droit, économie et sciences sont regroupées au Ribay. Le terminus de la ligne T1 du tramway lui est dédié. Les UFR Sciences et économies possèdent des annexes au sud de la ville dans les quartiers Californie et Technoparc pour les formations spécifiques de Master en assurance et d'ingénieur dans les métiers de l'automobile.
L'université d'Angers a également ouvert en 2009 une antenne de sa faculté de Médecine. 

Le campus central du Ribay regroupe également un technopole avec des usines pharmaceutiques, des entreprises de gestion ainsi qu'un IUT GEA. Le quartier universitaire, excentré de la ville, a été bâti à partir de 1977 à la suite des diverses installations du collège littéraire dans la ville. Il conservera cet aspect jusqu'à l'arrivée du tramway en 2007 et l'expansion de la zone d'activité et d'habitation attenante.  Il est doté de plusieurs sorties sur la rocade et d'un accès au périphérique autoroutier via l'A11 (sortie Université-Le Mans ouest).  

Le siège départemental (Sarthe-Mayenne) de l'IUFM des Pays de la Loire s'est implanté sur le campus en 2009. Une bibliothèque centrale se trouve au cœur du campus. Des bibliothèques d'instituts sont réparties dans les différents UFR. Le Campus accueille également des formations secondaires assurées par la chambre de commerce de la Sarthe (réparties également sur le campus de la Californie) ou encore l'ECCM, École de Commerce et de gestion du Maine.

Les classes préparatoires aux grandes écoles 
 
Le lycée Montesquieu présente le plus grand nombre de classes préparatoires parmi tous les lycées de la ville. C'est également le grand lycée historique de la ville, ancien collège des Oratoriens du Mans.  Il propose les deux années de classes préparatoires littéraires Hypokhâgne et Khâgne depuis 2006 ainsi que deux classes préparatoires scientifiques en deux ans : MPSI et PCSI. Le lycée Gabriel Touchard dans le quartier de la Mission prépare aux sciences de l'ingénieur avec deux années de PTSI, ainsi qu'aux grandes écoles d'économie avec deux années de classes préparatoires économiques et commerciales. Le seul pendant privé de la ville est organisé par le lycée Sainte-Croix qui propose deux années de classe prépa économique.

 CPGE Lettres au Lycée Montesquieu: Hypokhâgne et Khâgne
 CPGE Maths Physique-Sciences de l'Ingénieur MPSI: Lycée Montesquieu 1 et 
 CPGE Physique-Chimie-Sciences de l'Ingénieur PCSI: Lycée Montesquieu  et 
 CPGE Physique Technologique et Sciences de l'Ingénieur PTSI: Lycée Gabriel Touchard  et 
 CPGE Économique et Commerciale Scientifique: Lycée Gabriel Touchard  en  et 
 CPGE Économique: Lycée Notre-Dame de Sainte Croix  en  et  années*
 CPGE Adaptation Technicien Supérieur (ATS) : lycée Gabriel Touchard

Instituts, écoles privées ou autres 

Le Mans possède des formations uniques en France comme l'Auto Sport Academy qui forme les pilotes et ingénieurs professionnels appelés à travailler sur des véhicules de compétitions. L'École supérieure des géomètres et topographes délocalisée d'Évry en 1995, et rattaché au Conservatoire National des Arts et Métier (CNAM), pour s'installer au Mans en 1997 qui forme environ 35 ingénieurs géomètres par an et possède un laboratoire de Géodésie et Géomatique, agréé par le ministère de la Recherche. L'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans qui forme également des élèves ingénieurs et enregistre des partenariats avec l'université du Maine, notamment pour former les élèves avant leur entrée en école (formation e2i). L'ITEMM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, inauguré en 1994, qui forme des élèves dans les domaines de la « fabrication, de l'accord, de la maintenance, de la commercialisation et de la distribution des instruments de musique ». Il apporte une dynamique plus européenne au campus du Ribay.

On peut également trouver parmi les autres écoles et instituts publics-privés du Mans :

 L'ESCRA - École Supérieure du Commerce des Réseaux de l’Automobile
 L'EPCRA - École Professionnelle du Commerce des Réseaux Automobiles
 L'EPMECA - École Préparatoire au Monitorat de l’Enseignement de la Conduite Automobile* L'ISCAM - Institut Supérieur du Commerce Automobile du Mans
 L'ISMANS - Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancés du Mans
 L'IREM des Pays de Loire. Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques. Centre du Mans 
 Le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) dont le Centre du Mans a été un des premiers Centre hors Paris créé en France (1954). Célèbre institution de l'enseignement supérieur publique formant aux cycles Licence-Master-Doctorat à la carte, en formation continue, ainsi qu'en école d'ingénieur (plus de 20 diplômes d'ingénieurs référencé CTI ET ayant le titre "ingénieur Diplômé par l'État"). Les domaines vont des sciences sociales, RH, aux maths appliquées, en passant par la chimie, l'informatique, la physique. Le CNAM du Mans propose de très nombreuses formations à Distance à partir de Bac+3 dans d'autres Centre en France (Picardie, Bretagne etc).
 L'Iscam - Institut supérieur de commerce automobile du Mans
 L'École supérieure des beaux-arts du Mans
 L'ISIALM - Institut supérieur d'ingénierie d'affaires Le Mans
 L'IDFC - Institut de formation continue en langues étrangères (Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe)
 Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) proche de l'hôpital
 L'université du Temps Libre, animée conjointement avec l'Université du Maine
 L'INM: Centre de formation de l'Institut National des Arts du Music-hall

L'école de gendarmerie du Mans a formé des officiers pendant 25 ans. Elle a fermé ses portes en 2009. Elle accueillait jusqu'à  élèves et stagiaires chaque année et a vu défiler 100 promotions de nouveaux gendarmes.

Bâtiments du Secondaire à options spéciales 

Les options en Italique n'existent plus.

Collèges

Collège Berthelot : Arabe LV1
Collège Berthelot : Russe LV2
Collège Berthelot : Section Européenne Allemand
Collège Jean de l’Épine : Chinois LV1
Collège Jean de l’Épine : Chinois LV3
Collège Saint Louis : Chinois LV2
Collège Albert-Camus : Italien LV1
Collège Albert-Camus : Section Sportive Scolaire Gymnastique Féminine
Collège Albert-Camus : Section Sportive Scolaire Tennis de table
Collège Albert-Camus : Section Sportive Scolaire Basketball
Collège Albert-Camus : Classe à Horaires Aménagés en Musique
Collège Léon-Tolstoï : Russe LV1
Collège Ambroise-Paré : Langue des Signes Française
Collège Alain Fournier : Russe LV2
Collège Alain Fournier : Cinéma-Audiovisuel
Collège Les Sources : Section Européenne Anglais
Collège La Madeleine : Section Européenne Anglais

Lycée

Lycée Bellevue : Chinois LV3 
Lycée Montesquieu : Italien LV3 
Lycée Montesquieu : Russe LV3
Lycée Gabriel-Touchard : Arabe LV1 / LV3
Lycée Notre Dame de Sainte Croix : Chinois
Lycée Sud : Russe LV2 / LV3

Notes et références 

Le Mans